Криваль  — топоним:

Беларусь 
 Криваль — деревня, Осовецкий сельсовет, Любанский район, Минская область
 Криваль — деревня, Зажевичский сельсовет, Солигорский район, Минская область
 Криваль — посёлок, Зажевичский сельсовет, Солигорский район, Минская область